Ро́замунд Мэ́ри Э́ллен Пайк (; род. 27 января 1979) — британская актриса. Обладательница премий «Золотой глобус» и «Эмми», номинантка на «Оскар», BAFTA и Премию Гильдии киноактёров США в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Исчезнувшая».

Известна благодаря ролям в фильмах «Умри, но не сейчас» (2002), «Распутник» (2004), «Гордость и предубеждение» (2005), «По версии Барни» (2010), «Джек Ричер» (2012), «Исчезнувшая» (2014) и «Аферистка» (2021).

Ранние годы 
Розамунд Пайк — единственный ребёнок в семье оперных певцов Юлиана и Каролины Пайк. Благодаря работе родителей, в детстве девочка много путешествовала по Европе. Розамунд посещала школу-интернат Badminton School в Бристоле. В 16 лет была принята в знаменитый Национальный молодёжный театр (National Youth Theatre), где играла три сезона. Её самой значительной ролью в этом театре стала Джульетта в пьесе «Ромео и Джульетта».

Затем Розамунд поступила в  в Оксфордском университете, чтобы изучать английскую литературу. Здесь она довольно успешно участвовала в нескольких студенческих театральных постановках, съездила на гастроли с постановкой студенческого театра «Укрощение строптивой», побывав в том числе в Японии. Незадолго до окончания учёбы она сыграла в телефильме «Женитьба по-английски (A Rather English Marriage)» вместе с Томом Кортни и Альбертом Финни. Выступала она и в местном театре, известном Oxford Playhouse — в пьесах Стивена Джеффриза «Распутник (The Libertine)» и Артура Миллера «Все мои сыновья (All My Sons)». Ещё до поступления в Оксфорд Розамунд приняла участие в кастинге проекта, который тогда не был осуществлён. Но год спустя она неожиданно получила приглашение вернуться к пробам и в результате получила роль леди Хэрриэт в фильме BBC «Жёны и дочери (Wives and Daughters)», в котором её партнёрами стали Майкл Гэмбон, Франческа Аннис и Билл Патерсон. Журнал Vanity Fair, комментируя игру Розамунд Пайк, сравнил актрису со «знаменем, развевающимся на ветру». Девять месяцев Розамунд снималась в этом фильме, а затем вернулась в Оксфорд, чтобы окончить учёбу и сыграть свою последнюю роль в Oxford Playhouse. Ею стала роль Дэйзи в пьесе Ионеско «Носорог (Rhinoceros)». В следующие летние каникулы она в течение десяти недель снималась в фильме «Любовь в холодном климате (Love in a Cold Climate)» по произведениям Нэнси Митфорд. Её партнёрами были Алан Бейтс, Шейла Гиш, Чели Имри, Джон Стэндинг и Энтони Эндрюс. Вернувшись в Оксфорд, Розамунд параллельно с учёбой выступала в театре в роли Киры в пьесе Дэвида Мера «Верхний свет (Skylight)» режиссёра Джеймса Рогана.

В 2001 году она завершила свою учёбу, получив квалификацию бакалавра. Отныне Розамунд сконцентрировалась только на своей актёрской карьере.

Карьера 
Актриса снялась в ряде всемирно известных фильмов («Умри, но не сейчас», «Распутник», «Гордость и предубеждение», «Воспитание чувств», «Суррогаты»), кроме того, она остаётся активной и на театральной сцене. В 2011 году Пайк исполнила одну из главных ролей в экшн-комедии «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка» с Роуэном Аткинсоном. В 2012 её можно было увидеть в боевике «Джек Ричер» с Томом Крузом, а также в приключенческом фэнтези «Гнев титанов» с Сэмом Уортингтоном, а в 2013 году — в фантастической комедии «Армагеддец» Эдгара Райта.

Актёрским прорывом для Пайк стала роль в фильме «Исчезнувшая», являющегося адаптацией одноимённого романа Гиллиан Флинн. За эту роль в 2015 году она была номинирована на премии «Оскар», «Золотой глобус», а также BAFTA в категории «Лучшая женская роль». Её партнером по картине выступил Бен Аффлек.

В 2018 году Пайк снялась в биографическом фильме «Частная война», за роль в котором вновь была номинирована на премию «Золотой глобус» за «лучшую женскую роль в драматическом фильме».

В июне 2019 года стало известно о том, что Пайк исполнит главную женскую роль в сериале «Колесо времени», который будет снят по мотивам одноимённого цикла Роберта Джордана и выйдет на сервисе Amazon Video. В том же году состоялась мировая премьера биографической драмы «Опасный элемент» с Розамунд Пайк в роли Марии Кюри.

Осенью 2020 года на Международном кинофестивале в Торонто состоялся премьерный показ криминальной комедии «Аферистка» с Пайк в главной роли. За актёрскую работу в фильме Пайк в третий раз была отмечена номинацией (впоследствии наградой) на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле».

Личная жизнь 
Будучи студенткой Оксфорда, Пайк состояла в отношениях с актёром Саймоном Вудсом, которые продлились два года. Они позже сыграли возлюбленных в фильме «Гордость и предубеждение». Пайк была обручена с режиссёром Джо Райтом, но они расстались в 2008 году.

С 2009 года Пайк состоит в отношениях с бизнесменом и учёным-математиком Роби Юниаке. У пары есть двое сыновей — Соло (род. 2012) и Атом (род. 2014).

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сатурн» лучшей киноактрисе
Лауреаты премии «Империя»
Выпускники Оксфордского университета
Члены Национального молодёжного театра
Киноактрисы Великобритании
Лауреаты Премии британского независимого кино за лучшую роль второго плана